Morland (variantes Morlan ou Morlant) est un nom de famille, faisant notamment référence à :

Patronymes 
 François-Louis de Morlan dit Morland (1771-1805), militaire français mortellement blessé lors de la bataille d'Austerlitz en 1805 ;
 d’où le boulevard Morland, à Paris ;
 George Morland (1763-1804), peintre et graveur anglais ;
 Nigel Morland (1905-1986), romancier et auteur britannique de roman policier ;
 Thomas Morland (1865-1935), général britannique durant la Première Guerre mondiale ;
 Samuel Morland (1625-1695) diplomate, espion, mathématicien et inventeur anglais ;
 Valère Morland (1844-?), caricaturiste français.

Pseudonyme 
L'un des pseudonymes de François Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Personnage de fiction 
Catherine Morland, personnage de fiction créé par la femme de lettres britannique Jane Austen.

Toponyme 
 Morland, ville américaine située au Texas ;
 le boulevard Morland est une voie située dans le  de Paris, en France, baptisée ainsi en 1806, en l'honneur de François-Louis de Morlandit Morland ; cette dénomination fait également référence à la proximité du pont d’Austerlitz dont le nom perpétue le souvenir de la bataille d’Austerlitz (1805) durant laquelle Morland fut mortellement blessé.  Au , l'« immeuble Morland » a été construit de 1957 à 1964, pour y accueillir la préfecture de Paris. Il a connu ensuite d'autres usages, avant d'être inséré dans un ensemble, à partir de 2017 ;
 le pont Morland, reliant les  et  arronndissements de Paris et dont le nom est dû au voisinage du boulevard Morland ;
 la station Sully - Morland du métro parisien tient son nom du pont de Sully et du boulevard Morland.